Der Ausdruck Visualisierung (zu lat.: visualis, „zum Sehen gehörig“) bezeichnet:
 Visualisierung, im Allgemeinen die Darstellung eines abstrakten Sachverhaltes mit optischen Mitteln
 Architekturdarstellung, eine Darstellung von Architektur
 Softwarevisualisierung, Visualisierung von Informationen über Softwaresysteme
 Visualisierung (Therapie), eine Therapie im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung
 Visualisierung (Meditation), eine Meditationsübung
 einen Aspekt der pädagogischen Methode Moderation: das Sichtbarmachen der Arbeitsergebnisse für alle Gruppenmitglieder; siehe Moderation (Gruppenarbeit)

Siehe auch: